Pertti Kontto (né le  à Svetogorsk en Russie) est un joueur finlandais de hockey sur glace devenu entraîneur.

Carrière en club 
En 1958, il commence sa carrière avec l'Ilves Tampere dans la SM-sarja.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1958-1959 || Ilves Tampere || SM-sarja ||18 ||6 ||2 ||8 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1959-1960 || Ilves Tampere || SM-sarja ||17 ||0 ||2 ||2 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1960-1961 || Ilves Tampere || SM-sarja ||18 ||3 ||5 ||8 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1963-1964 || RU-38 || Division 2 ||10 ||15 ||4 ||19 ||6 ||6 ||5 ||1 ||6 ||2
|-
|1964-1965 || RU-38 || SM-sarja ||14 ||3 ||1 ||4 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en novembre 1939
Joueur finlandais de hockey sur glace
Entraîneur finlandais de hockey sur glace
Joueur de l'Ilves Tampere
Membre du Temple de la renommée du hockey finlandais
Dirigeant finlandais de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace